Niko Kovač
 Robert Kovač
 Luka Kovač

Sobrenomes da língua servo-croata
Sobrenomes da língua sérvia
Sobrenomes derivados de profissões